

Населені пункти та їхні частини

 Дембе — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Дембе — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Дембе — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Дембе — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства

 Дембе — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Дембе — село в гміні Хжонстовіце Опольського повіту Опольського воєводства
 Дембе — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Дембе — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Дембе — колонія в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки